Білогорща — колишнє село, включене до Залізничного району Львова
 Білогорща — вулиця в Залізничному районі Львова
 Білогорща  — лісопарк у Залізничному районі Львова